Маломихайлівська сільська рада — Дніпропетровська область, Криничанський район
 Маломихайлівська сільська рада — Дніпропетровська область, Покровський район